Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (1), du  au  ;
Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2), du  au  ;
Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3), du  au

Voir aussi 
Jean-Pierre Raffarin et Historique des gouvernements de la France